Marit est un prénom féminin scandinave et un patronyme pouvant désigner:

Prénom 
 Mette-Marit Tjessem Høiby, La princesse Mette-Marit de Norvège
 Marit Arnstad, avocate norvégienne
 Marit Bergman, musicienne suédoise
 Marit Bjørgen, fondeuse norvégienne
 Marit Bouwmeester, sportive néerlandaise
 Marit Breivik, joueuse de handball norvégienne
 Marit Dopheide, athlète néerlandaise
 Marit Malm Frafjord, joueuse de handball norvégienne
 Marit Larsen, chanteuse norvégienne
 Marit Mikkelsplass, fondeuse norvégienne
 Marit Myrmæl, fondeuse norvégienne
Marit van Bohemen, actrice et présentatrice néerlandaise
 Marit Van Eupen, rameuse néerlandaise

Patronyme 
 Dave Marit, homme politique provincial canadien

Prénom scandinave